Витербо — город в Италии.
 Витербо — провинция в Италии.

См. также 
 Роза из Витербо